Mustafayev (en russe : Мустафаев, en ukrainien : Мустафаєв) est un nom de famille masculin azerbaïdjanais dérivé du prénom musulman Mustafa et de la terminaison russe "-(y)ev" ; sa contrepartie féminine est Mustafayeva 
 Ali Mustafayev (1952-1991), journaliste azéri
 Asan Mustafayev (né en 1965), entraîneur de football et ancien joueur ukrainien
 Aytən Mustafayeva (née en 1968), femme politique azérie
 Bakir Mustafayev (1898-1978), soldat azéri
 Bunyamudin Mustafayev (né en 1992), footballeur russe
 Chingiz Mustafayev (1960-1992), journaliste azéri
 Eskender Mustafaiev (né en 1981), nageur ukrainien
 Firuz Mustafayev, Premier ministre de l'Azerbaïdjan en 1992
 Imam Mustafayev (1910-1997), politicien azéri
 Khydyr Mustafayev (1905-1975), officier des forces armées azerbaïdjanaises
 Kseniya Moustafaeva (né en 1995), gymnaste rythmique français
 Magomed Mustafaev (né en 1988), pratiquant russe de MMA
 Nataliya Mustafayeva (né en 1985), rameur azéri
 Roshen Mustafayev (1960-2009), politologue azéri
 Rustam Mustafayev (1910-1940), concepteur de décors azéri
 Sadaya Mustafayeva (1926-2004), actrice azerbaïdjanaise et soviétique
 Shahin Mustafayev (né en 1965), politicien azéri
 Tchinguiz Mustafayev (1960-1992), journaliste civil et militaire azerbaïdjanais
 Vagif Mustafayev (né en 1953), réalisateur, producteur et scénariste azéri
 Vugar Mustafayev (né en 1994), joueur azéri de football